Daniel Schaerer est un nom porté par :

Astronomie 
 Daniel Schaerer, astrophysicien.

Sport 
 Daniel Schaerer, joueur paraguayen de football  ;
 Daniel Schaerer (né en 1985), athlète américano-suisse.